De IHF-wereldranglijst is een door de Internationale Handbalfederatie 
gepubliceerde ranglijst voor nationale handbalbonden. Naast de resultaten van de nationale ploegen van de mannen en de vrouwen worden ook de resultaten van de junioren- en jeugdteams evenals de beachhandbal resultaten meegenomen. De criteria voor de bepaling van de punten zijn niet openbaar gemaakt. Bovendien is niet bekend waarvoor de ranglijst gebruikt wordt.

Ranglijst

Mannen 

Bijgewerkt tot 16 maart 2017.

Vrouwen 

Bijgewerkt tot 18 maart 2017.

Externe link 
 Officiële website

Handbal
Sportranglijst